Дереви́на — те саме, що дерево.

 Деревина́ — тверда тканина, що знаходиться між корою і серцевиною і становить основну масу деревних або кущових рослин.

Примітки

Посилання